Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marcel Freeman e Rodney Harmon che hanno battuto in finale Jaroslav Navrátil e Jonas Svensson 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Chris Lewis /  Wally Masur (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Sam Giammalva Jr. (quarti di finale)

 Lloyd Bourne /  Tim Wilkison (primo turno)
 Henri Leconte /  Pascal Portes (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1985